Die Liste der Weltmeister im alpinen Skisport listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften auf, gegliedert nach Herren und Damen und den einzelnen Wettbewerben. Berücksichtigt wurden die Ergebnisse von den 1. Alpinen Skiweltmeisterschaften 1931 bis zu den 47. Alpinen Skiweltmeisterschaften 2023. Von 1948 bis 1980 zählten die Rennen bei den Olympischen Winterspielen auch als Weltmeisterschaften.

Darüber hinaus werden die zehn erfolgreichsten WM-Teilnehmer und sämtliche Athleten und Athletinnen mit mindestens zwei gewonnenen Goldmedaillen aufgelistet. Dabei sind auch Medaillen im Mannschaftswettbewerb, der seit den 38. Alpinen Skiweltmeisterschaften 2005 ausgetragen wird, berücksichtigt und werden extra gekennzeichnet.

Wettbewerbe 
Erfasst werden alle Wettbewerbe bei den von der Fédération Internationale de Ski (FIS) ausgerichteten Weltmeisterschaften sowie von 1948 bis 1980 die als Weltmeisterschaftswettbewerbe zählenden Rennen bei Olympischen Spielen.

Herren 
 Abfahrt mit 46 Wettbewerben (1931–2021)
 Super-G mit 17 Wettbewerben (1987–2021)
 Riesenslalom mit 36 Wettbewerben (1950–2021)
 Slalom mit 45 Wettbewerben (1931–2019)
 Kombination mit 43 Wettbewerben (1932–1948 und 1954–2021)
 Parallelrennen mit zwei Wettbewerben (2021–2023)

Abfahrt

Super-G 
Bei den Weltmeisterschaften 1993 konnte der Super-G aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht ausgetragen werden und wurde ersatzlos gestrichen.

Riesenslalom

Slalom

Kombination 
Seit 2007 wird der Wettbewerb in Form einer Super-Kombination ausgetragen.

Parallelrennen 
2021 wurde dieser Wettbewerb erstmals als Parallel-Riesenslalom ausgetragen.

Damen 
 Abfahrt mit 46 Wettbewerben (1931–2021)
 Super-G mit 18 Wettbewerben (1987–2021)
 Riesenslalom mit 35 Wettbewerben (1950–2019)
 Slalom mit 45 Wettbewerben (1931–2019)
 Kombination mit 43 Wettbewerben (1932–1948 und 1954–2021)
 Parallelrennen mit zwei Wettbewerben (2021–2023)

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination 
Seit 2007 wird der Wettbewerb in Form einer Super-Kombination ausgetragen.

Parallelrennen 
2021 wurde dieser Wettbewerb erstmals als Parallel-Riesenslalom ausgetragen.

Team-Wettbewerb 
Bei den Weltmeisterschaften 2009 wurde der Team-Wettbewerb aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse ersatzlos gestrichen.

* Ersatzläufer ohne Einsatz

Die erfolgreichsten WM-Teilnehmer 
 Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Name des Athleten.
 Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Top 10 

* davon eine Medaille im Team-Wettbewerb, ** davon zwei Medaillen im Team-Wettbewerb

Herren 

* davon eine Medaille im Team-Wettbewerb, ** davon zwei Medaillen im Team-Wettbewerb

Damen 

* davon eine Medaille im Team-Wettbewerb, ** davon zwei Medaillen im Team-Wettbewerb, *** davon drei Medaillen im Team-Wettbewerb

Nationenwertungen 
Stand: bis und mit 2023

Gesamt 
 einschl. der seit 2005 ausgetragenen Team-Wettbewerbe

Herren

Damen

Mixed

Siehe auch 
 Liste der Olympiasieger im alpinen Skisport
 Alpiner Skiweltcup/Ergebnisse

Weblinks 
 Fédération Internationale de Ski (FIS)

Hinweis 

Weltmeister Ski Alpin
Ski alpin
!